Digitalis kan syfta på:

Digitalis – ett positivt inotropt läkemedel. Se Digoxin
Digitalis – ett släkte i familjen grobladsväxter. Se digitalissläktet
Digitalis (djur) – ett släkte  insekter i familjen dvärgstritar